{| class="infobox" style=""
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Снукерныетурниры
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Чемпионат мира при 6 красных
|-
|align = "center" | Килларни, Ирландия
|-
|align = "center" | 14 — 18 декабря 2009
|-
|align = "center" | I.N.E.C.
|-
| Призовой фонд — £ ?
|-
| Победитель — £ ?
|-
| Высший брейк — 78 (Рики Уолден)
|- 
| Статус — Pro-Am
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | ''Финальный матч
|-
| Победитель — Марк Дэвис|-
| Финалист — Марк Уильямс
|-
|}Чемпионат мира по снукеру при 6 красных шарах 2009 (, также известен как 888sport.com Six-red World Championship 2009 — по названию спонсора) — профессионально-любительский пригласительный турнир по снукеру с шестью красными, который проходил с 14 по 18 декабря 2009 года в Килларни, Ирландия. Победителем стал Марк Дэвис, обыгравший в финале Марка Уильямса со счётом 6:3.

Всего в турнире приняли участие 118 игроков, из них 28 участников (на тот момент) мэйн-тура. Все игроки были разбиты на 28 групп; по итогам группового этапа снукеристы, набравшие наилучшие результаты, выходили в плей-офф.

 Результаты 

 Групповая стадия 
Группа A

 Бреннан 4:1 Дайвилли
 Фигэйредо 4:0 Боумэн
 Уолден 4:0 Боумэн
 Уолден 3:4 Бреннан Фигэйредо 4:0 Дайвилли
 Дайвилли 4:2 Боумэн
 Фигэйредо 4:0 Бреннан
 Уолден 4:1 Дайвилли
 Бреннан 4:1 Боумэн
 Уолден 4:2 Фигэйредо

Группа B

 Эванс 4:1 Доран
 Мехта 4:0 Корбетт
 Хиггинс 4:1 Корбетт
 Эванс 4:3 Хиггинс
 Мехта 4:1 Доран
 Эванс 4:0 Корбетт
 Доран 1:4 Хиггинс Мехта 4:2 Эванс
 Хиггинс 3:4 Мехта Доран 4:3 Корбетт

Группа C

 Торпи 4:2 Дэмпси
 Джонс 4:2 Миавад
 Джонс 4:0 Дэмпси
 Моррис 4:2 Торпи
 Моррис 4:0 Миавад
 Джонс 4:1 Торпи
 Моррис 4:1 Дэмпси
 Торпи 4:0 Миавад
 Джонс 4:0 Моррис
 Дэмпси 4:0 Миавад

Группа D

 Аллен 4:0 Коксис
 Фернандес 4:0 Стокс
 Дэй 4:1 Уокер
 Фернандес 4:0 Коксис
 Дэй 4:1 Аллен
 Фернандес 4:1 Уокер
 Дэй 4:1 Стокс
 Дэй 4:0 Коксис
 Аллен 4:1 Стокс
 Стокс 4:0 Коксис
 Аллен 4:0 Уокер
 Дэй 4:1 Фернандес
 Уокер 4:0 Стокс
 Аллен 4:1 Фернандес

Группа E

 Фрэйни 4:2 Бамстер
 Хайфилд 2:4 Аль-Саид Фу 4:1 Фрэйни
 Аль-Саид 4:0 Бамстер
 Фу 1:4 Хайфилд Хайфилд 4:0 Бамстер
 Аль-Саид 4:3 Фрэйни
 Фу 4:2 Бамстер
 Фу 4:1 Аль-Саид
 Хайфилд 4:2 Фрэйни

Группа F

 Сантос 4:0 Лэлли
 Бреретон 0:4 Хендри Ватнани 4:3 Сантос
 Хендри 4:3 Ватнани
 Бреретон 4:0 Лэлли
 Ватнани 4:0 Лэлли
 Сантос 4:2 Бреретон
 Хендри 4:0 Лэлли
 Хендри 4:2 Сантос
 Ватнани 4:1 Бреретон

Группа G

 Шехаб 4:0 Макгонагл
 Джойс 4:2 Атик
 Макгонагл 0:4 Макхью Джойс 4:2 Шехаб
 Атик 4:0 Макхью
 Атик 4:0 Макгонагл
 Шехаб 4:0 Макхью
 Джойс 4:0 Макгонагл
 Шехаб 4:3 Атик
 Джойс 4:0 Макхью

Группа H

 Перри 4:0 Браун
 Мёрфи 4:0 О'Лири
 Браун 4:0 О'Лири
 Перри 4:3 Аль-Джоакар
 Аль-Джоакар 2:4 Мёрфи Аль-Джоакар 4:0 О'Лири
 Перри 4:0 Мёрфи
 Аль-Джоакар 4:1 Браун
 Перри 4:0 О'Лири
 Браун 0:4 Мёрфи 

Группа I

 Паджетт 4:0 Форан
 Кинг 4:0 Клири
 Кинг 4:0 Форан
 Паджетт 4:1 Мирза
 Кинг 4:0 Халлетт
 Халлетт 4:2 Мирза
 Форан 4:0 Клири
 Мирза 4:0 Клири
 Паджетт 4:1 Халлетт
 Паджетт 4:0 Клири
 Мирза 4:0 Форан
 Халлетт 4:1 Форан
 Кинг 4:0 Мирза
 Халлетт 4:0 Клири
 Кинг 4:2 Паджетт

Группа J

 Фернандес 4:0 Малпетер
 Гловер 4:3 Корригэн
 Уильямс 4:1 Малпетер
 Уильямс 4:3 Гловер
 Фернандес 4:3 Корригэн
 Уильямс 4:2 Корригэн
 Гловер 4:1 Малпетер
 Корригэн 4:3 Малпетер
 Уильямс 4:0 Фернандес
 Фернандес 4:3 Гловер 

Группа L

 Малдун 4:1 Маунт
 Смит 4:3 Томас
 Хокинс 4:2 Маунт
 Хокинс 4:0 Смит
 Малдун 4:2 Томас
 Хокинс 4:0 Томас
 Смит 4:3 Маунт
 Малдун 4:1 Смит
 Томас 4:1 Маунт
 Хокинс 4:2 Малдун

Группа M

 Кэссиди 3:4 Лонг Даффи 4:3 Уайлдмэн
 Кэссиди 0:4 Коуп Уайлдмэн 4:1 Лонг
 Коуп 4:1 Даффи
 Даффи 4:0 Лонг
 Уайлдмэн 4:0 Кэссиди
 Коуп 4:0 Лонг
 Даффи 4:0 Кэссиди
 Коуп 4:0 Уайлдмэн

Группа N

 Манн 4:0 Килкойл
 Шерри 4:2 Харольд
 Манн 4:1 Маккларен
 Маккларен 1:4 Харольд Килкойл 0:4 Шерри Манн 4:2 Шерри
 Маккларен 4:1 Килкойл
 Харольд 4:0 Килкойл
 Маккларен 0:4 Шерри Харольд 4:1 Манн

Группа P

 Крэйкрафт 4:1 Сиддик
 Феннесси 2:4 Бинэм Бинэм 4:3 О'Донохью
 О'Донохью 4:2 Крэйкрафт
 О'Донохью 4:0 Сиддик
 Крэйкрафт 4:0 Феннесси
 Бинэм 4:1 Крэйкрафт
 О'Донохью 4:1 Феннесси
 Бинэм 4:0 Сиддик
 Сиддик 0:4 ФеннессиГруппа Q

 Ри 4:1 Бёрк
 Свэйл 4:2 Макмуллэн
 Уайт 3:4 Бёрк Уайт 4:0 Макмуллэн
 Свэйл 4:2 Ри
 Бёрк 4:2 Макмуллэн
 Уайт 4:2 Ри
 Ри 4:0 Макмуллэн
 Свэйл 4:1 Бёрк
 Свэйл 4:3 Уайт

Группа R

 Хоган 4:2 Стюарт
 Хиггинс 0:4 О'Донохью Холт 4:0 Стюарт
 Холт 4:0 Хиггинс
 Хоган 4:1 О'Донохью
 Холт 4:0 О'Донохью
 Хиггинс 4:0 Стюарт
 Хоган 4:2 Хиггинс
 О'Донохью 4:0 Стюарт
 Холт 4:3 Хоган

Группа S

 О'Коннор 4:2 Эллис
 Ли 4:2 Уэсли
 О'Коннор 4:3 Мёрдок
 Уэсли 4:0 Мёрдок
 Ли 4:1 Эллис
 О'Коннор 2:4 Уэсли Ли 4:1 Мёрдок
 Уэсли 4:1 Эллис
 Мёрдок 0:4 Эллис Ли 4:0 О'Коннор

Группа T

 Дорнан 4:0 Уолш
 Дэвис 3:4 Браун Дорнан 2:4 Браун Стивенс 4:3 Дэвис
 Стивенс 4:0 Уолш
 Стивенс 4:2 Браун
 Дэвис 4:3 Уолш
 Браун 4:0 Уолш
 Стивенс 4:1 Дорнан
 Дорнан 4:2 Дэвис

Группа V

 Бюллен 4:0 Пауэр
 Бонд 4:0 Дельвекио
 Милкинс 4:1 Бюллен
 Бонд 2:4 Милкинс Дельвеккио 4:3 Пауэр
 Бюллен 4:2 Дельвеккио
 Милкинс 4:0 Пауэр
 Бонд 4:0 Пауэр
 Бонд 4:0 Бюллен
 Милкинс 4:0 Дельвеккио

Группа W

 О'Мэхоуни 3:4 Хиггинс Уотерс 1:4 Пинчес Пинчес 4:2 О'Мэхоуни
 Уотерс 4:1 Мёрфи
 Уотерс 4:0 Хиггинс
 О'Мэхоуни 4:3 Мёрфи
 Пинчес 4:0 Хиггинс
 Уотерс 4:0 О'Мэхоуни
 Хиггинс 4:2 Мёрфи
 Пинчес 4:1 Мёрфи

Группа X

 Флинн 2:4 Грин Баттен 4:2 Чарльз
 Флинн 3:4 Чарльз Грин 3:4 Чарльз Дэвис 4:1 Баттен
 Дэвис 4:0 Чарльз
 Дэвис 4:0 Флинн
 Грин 4:3 Баттен
 Дэвис 4:3 Грин
 Флинн 4:1 Баттен

Группа Y

 Макмахон 4:1 О'Лири
 Линч 4:0 Фауд
 Кэмпбелл 4:0 Фауд
 Кэмпбелл 4:1 Макмахон
 Линч 2:4 О'Лири Макмахон 4:0 Линч
 О'Лири 0:4 Кэмпбелл Макмахон 4:0 Фауд
 Кэмпбелл 4:0 Линч
 О'Лири 4:0 Фауд

Группа Z

 Руберг 4:0 Майлз
 Доэрти 4:1 Макбрайд
 Шанахан 4:0 Гортон
 Доэрти 4:0 Гортон
 Шанахан 4:2 Макбрайд
 Руберг 0:4 Макбрайд Доэрти 4:0 Руберг
 Шанахан 4:1 Майлз
 Майлз 4:1 Гортон
 Доэрти 4:0 Шанахан
 Макбрайд 4:1 Гортон
 Доэрти 4:2 Майлз
 Шанахан 4:2 Руберг
 Майлз 4:3 Макбрайд
 Руберг 4:0 Гортон

 Плей-офф Предварительный раунд 
Матчи до 5 побед

 Нил Крэйкрафт 5:2 Джон Торпи  
 Петер Бюллен 5:2 Ричи Флинн  
 Майк Халлетт 3:5 Филип Уайлдмэн  
 Даррен Мирза 5:2 Росс Хиггинс  
 Даррен Дорнан 5:3 Робби Уокер  
 Эйсса Аль-Саид 2:5 Алекс О’Донохью  
 Шахар Руберг 5:2 Майкл Смит  
 Энтони О’Коннор 5:2 Кирен О’Лири 

{{Турнир64 с пропусками 
| RD1=1/32 финалаМатчи до 5 побед
| RD2=1/16 финалаМатчи до 5 побед
| RD3=1/8 финалаМатчи до 5 побед
| RD4=ЧетвертьфиналыМатчи до 5 побед
| RD5=ПолуфиналыМатчи до 5 побед
| RD6=ФиналМатч до 6 побед
| RD1-seed01=
| RD1-team01= Маркус Кэмпбелл 
| RD1-score01=5 
| RD1-seed02=
| RD1-team02= Нил Крэйкрафт
| RD1-score02=0
| RD1-seed03=
| RD1-team03= Мохаммед Шехаб 
| RD1-score03=2
| RD1-seed04=
| RD1-team04= Стивен Хендри 
| RD1-score04=5
| RD1-seed05=
| RD1-team05= Джерард Грин 
| RD1-score05=4
| RD1-seed06=
| RD1-team06= Барри Хокинс
| RD1-score06=5
| RD1-seed07=
| RD1-team07= Джон Ри 
| RD1-score07=0
| RD1-seed08=
| RD1-team08= Стивен Ли
| RD1-score08=5
| RD1-seed09=
| RD1-team09= Кирен Макмахон
| RD1-score09=3
| RD1-seed10=
| RD1-team10= Риан Эванс
| RD1-score10=5
| RD1-seed11=
| RD1-team11= Леонард Шанахан 
| RD1-score11=2
| RD1-seed12=
| RD1-team12= Эндрю Паджетт
| RD1-score12=5
| RD1-seed13=
| RD1-team13= Деклан Бреннан
| RD1-score13=1
| RD1-seed14=
| RD1-team14= Райан Дэй 
| RD1-score14=5 
| RD1-seed15=
| RD1-team15= Петер Бюллен
| RD1-score15=1
| RD1-seed16=
| RD1-team16= Джо Перри 
| RD1-score16=5 
| RD1-seed17=
| RD1-team17= Майкл Холт
| RD1-score17=1
| RD1-seed18=
| RD1-team18= Филип Уайлдмэн
| RD1-score18=5 
| RD1-seed19=
| RD1-team19= Мухаммад Атик
| RD1-score19=2
| RD1-seed20=
| RD1-team20= Джейсон Уотерс
| RD1-score20=5
| RD1-seed21=
| RD1-team21= Майкл Уайт 
| RD1-score21=4
| RD1-seed22=
| RD1-team22= Лиам Хайфилд
| RD1-score22=5
| RD1-seed23=
| RD1-team23= Джон Макбрид
| RD1-score23=0
| RD1-seed24=
| RD1-team24= Марк Уильямс 
| RD1-score24=5
| RD1-seed25=
| RD1-team25= Дэвид Моррис 
| RD1-score25=2
| RD1-seed26=
| RD1-team26= Адитъя Мехта
| RD1-score26=5
| RD1-seed27=
| RD1-team27= Митчелл Манн
| RD1-score27=2
| RD1-seed28=
| RD1-team28= Мэттью Стивенс 
| RD1-score28=5 
| RD1-seed29=
| RD1-team29= Адам Даффи 
| RD1-score29=5 
| RD1-seed30=
| RD1-team30= Дэйв Харольд
| RD1-score30=3
| RD1-seed31=
| RD1-team31= Даррен Мирза
| RD1-score31=0
| RD1-seed32=
| RD1-team32= Кен Доэрти 
| RD1-score32=5 
| RD1-seed33=
| RD1-team33= Марк Кинг 
| RD1-score33=5 
| RD1-seed34=
| RD1-team34= Даррен Дорнан
| RD1-score34=1
| RD1-seed35=
| RD1-team35= Роберт Мёрфи
| RD1-score35=1
| RD1-seed36=
| RD1-team36= Лаки Ватнани
| RD1-score36=5
| RD1-seed37=
| RD1-team37= Марко Фу  
| RD1-score37=4
| RD1-seed38=
| RD1-team38= Рики Уолден 
| RD1-score38=5 
| RD1-seed39=
| RD1-team39= Иэн Гловер
| RD1-score39=5
| RD1-seed40=
| RD1-team40= Брендан О'Донохью 
| RD1-score40=0
| RD1-seed41=
| RD1-team41= Винсент Малдун 
| RD1-score41=5 
| RD1-seed42=
| RD1-team42= Гарет Аллен
| RD1-score42=3
| RD1-seed43=
| RD1-team43= Лео Фернандес 
| RD1-score43=3
| RD1-seed44=
| RD1-team44= Найджел Бонд 
| RD1-score44=5
| RD1-seed45=
| RD1-team45= Джон Хиггинс 
| RD1-score45=5 
| RD1-seed46=
| RD1-team46= Стивен Шерри
| RD1-score46=1
| RD1-seed47=
| RD1-team47= Алекс О'Донохью 
| RD1-score47=2
| RD1-seed48=
| RD1-team48= Роберт Милкинс 
| RD1-score48=5 
| RD1-seed49=
| RD1-team49= Джейми Джонс 
| RD1-score49=5 
| RD1-seed50=
| RD1-team50= Шахар Руберг 
| RD1-score50=2
| RD1-seed51=
| RD1-team51= Марио Фернандес
| RD1-score51=5 
| RD1-seed52=
| RD1-team52= Стюарт Бинэм 
| RD1-score52=4
| RD1-seed53=
| RD1-team53= Мохаммед Аль-Джоакар
| RD1-score53=0
| RD1-seed54=
| RD1-team54= Джо Свэйл 
| RD1-score54=5 
| RD1-seed55=
| RD1-team55= Оливер Браун 
| RD1-score55=2
| RD1-seed56=
| RD1-team56= Игор Фигэйредо 
| RD1-score56=5 
| RD1-seed57=
| RD1-team57={{Nowrap| Итаро Сантос}}
| RD1-score57=5 
| RD1-seed58=
| RD1-team58= Барри Пинчес
| RD1-score58=3
| RD1-seed59=
| RD1-team59= Марк Джойс 
| RD1-score59=5 
| RD1-seed60=
| RD1-team60= Дэвид Хоган
| RD1-score60=1
| RD1-seed61=
| RD1-team61= Марк Дэвис 
| RD1-score61=5
| RD1-seed62=
| RD1-team62= Майкл Уэсли
| RD1-score62=0 
| RD1-seed63=
| RD1-team63= Энтони О'Коннор
| RD1-score63=1
| RD1-seed64=
| RD1-team64= Джейми Коуп
| RD1-score64=5
| RD2-seed01=
| RD2-team01= Маркус Кэмпбелл 
| RD2-score01=5 
| RD2-seed02=
| RD2-team02= Стивен Хендри
| RD2-score02=2
| RD2-seed03=
| RD2-team03= Барри Хокинс 
| RD2-score03=5 
| RD2-seed04=
| RD2-team04= Стивен Ли  
| RD2-score04=4
| RD2-seed05=
| RD2-team05= Риан Эванс
| RD2-score05=2
| RD2-seed06=
| RD2-team06= Эндрю Паджетт 
| RD2-score06=5 
| RD2-seed07=
| RD2-team07= Райан Дэй 
| RD2-score07=5 
| RD2-seed08=
| RD2-team08= Джо Перри
| RD2-score08=2
| RD2-seed09=
| RD2-team09= Филип Уайлдмэн
| RD2-score09=0
| RD2-seed10=
| RD2-team10= Джейсон Уотерс 
| RD2-score10=5 
| RD2-seed11=
| RD2-team11= Лиам Хайфилд 
| RD2-score11=2
| RD2-seed12=
| RD2-team12= Марк Уильямс 
| RD2-score12=5 
| RD2-seed13=
| RD2-team13= Адитъя Мехта 
| RD2-score13=5 
| RD2-seed14=
| RD2-team14= Мэттью Стивенс
| RD2-score14=2
| RD2-seed15=
| RD2-team15= Адам Даффи 
| RD2-score15=5 
| RD2-seed16=
| RD2-team16= Кен Доэрти 
| RD2-score16=4
| RD2-seed17=
| RD2-team17= Марк Кинг
| RD2-score17=5
| RD2-seed18=
| RD2-team18= Лаки Ватнани 
| RD2-score18=3
| RD2-seed19=
| RD2-team19=
| RD2-score19=4
| RD2-seed20=
| RD2-team20= Иэн Гловер
| RD2-score20=5
| RD2-seed21=
| RD2-team21= Винсент Малдун  
| RD2-score21=3
| RD2-seed22=
| RD2-team22= Найджел Бонд 
| RD2-score22=5 
| RD2-seed23=
| RD2-team23= Джон Хиггинс 
| RD2-score23=5 
| RD2-seed24=
| RD2-team24= Роберт Милкинс
| RD2-score24=2
| RD2-seed25=
| RD2-team25= Джейми Джонс
| RD2-score25=2
| RD2-seed26=
| RD2-team26= Марио Фернандес
| RD2-score26=5 
| RD2-seed27=
| RD2-team27= Джо Свэйл 
| RD2-score27=5 
| RD2-seed28=
| RD2-team28= Игор Фигэйредо
| RD2-score28=0
| RD2-seed29=
| RD2-team29= Итаро Сантос
| RD2-score29=2
| RD2-seed30=
| RD2-team30= Марк Джойс 
| RD2-score30=5 
| RD2-seed31=
| RD2-team31= Марк Дэвис
| RD2-score31=5
| RD2-seed32=
| RD2-team32= Джейми Коуп 
| RD2-score32=2
| RD3-seed01=
| RD3-team01= Маркус Кэмпбелл 
| RD3-score01=2 
| RD3-seed02=
| RD3-team02= Барри Хокинс
| RD3-score02=5
| RD3-seed03=
| RD3-team03= Эндрю Паджетт  
| RD3-score03=1
| RD3-seed04=
| RD3-team04= Райан Дэй
| RD3-score04=5
| RD3-seed05=
| RD3-team05= Джейсон Уотерс
| RD3-score05=1
| RD3-seed06=
| RD3-team06= Марк Уильямс
| RD3-score06=5
| RD3-seed07=
| RD3-team07= Адитъя Мехта 
| RD3-score07=2
| RD3-seed08=
| RD3-team08= Адам Даффи 
| RD3-score08=5 
| RD3-seed09=
| RD3-team09= Марк Кинг 
| RD3-score09=5 
| RD3-seed10=
| RD3-team10=
| RD3-score10=0
| RD3-seed11=
| RD3-team11= Найджел Бонд
| RD3-score11=2
| RD3-seed12=
| RD3-team12= Джон Хиггинс 
| RD3-score12=5 
| RD3-seed13=
| RD3-team13= Марио Фернандес 
| RD3-score13=3
| RD3-seed14=
| RD3-team14= Джо Свэйл 
| RD3-score14=5 
| RD3-seed15=
| RD3-team15= Марк Джойс 
| RD3-score15=3
| RD3-seed16=
| RD3-team16= Марк Дэвис 
| RD3-score16=5 
| RD4-seed01=
| RD4-team01= Барри Хокинс
| RD4-score01=5 
| RD4-seed02=
| RD4-team02= Райан Дэй
| RD4-score02=2
| RD4-seed03=
| RD4-team03= Марк Уильямс
| RD4-score03=5
| RD4-seed04=
| RD4-team04= Адам Даффи 
| RD4-score04=4 
| RD4-seed05=
| RD4-team05= Марк Кинг 
| RD4-score05=5
| RD4-seed06=
| RD4-team06= Джон Хиггинс 
| RD4-score06=1
| RD4-seed07=
| RD4-team07= Джо Свэйл
| RD4-score07=1
| RD4-seed08=
| RD4-team08={{Nowrap| Марк Дэвис}}
| RD4-score08=5 
| RD5-seed01=
| RD5-team01= Барри Хокинс 
| RD5-score01=1
| RD5-seed02=
| RD5-team02= Марк Уильямс
| RD5-score02=5
| RD5-seed03=
| RD5-team03= Марк Кинг
| RD5-score03=3
| RD5-seed04=
| RD5-team04={{Nowrap| Марк Дэвис}}
| RD5-score04=5
| RD6-seed01=
| RD6-team01= Марк Уильямс 
| RD6-score01=3
| RD6-seed02=
| RD6-team02=

Брейки

Максимальные брейки 

 Майкл Уайт (2 м. 28 с.)
 Дэвид Моррис (3 м. 25 с.)
 Кен Доэрти (3 м. 28 с.)
 Джон Хиггинс (3 м. 38 с.)
 Марк Джойс (4 м. 44 с.)
 Барри Пинчес (4 м. 53 с.)

Брейки со свободным шаром 

 78 Рики Уолден
 76 Роберт Милкинс (4 м. 18 с.)
 75 Марк Кинг (3 м. 12 с.)

Примечания

Ссылки 

 Итоговые таблицы группового этапа на Global Snooker: ,  
 Результаты группового этапа на Global Snooker 
 Результаты плей-офф на Global Snooker 

2009 год в снукере
Чемпионат мира по снукеру при 6 красных шарах